Tamina steht für:

 Tamina (Schiff), deutsches Seenotrettungsboot
 Tamina (Fluss), Fluss in der Schweiz
 Tamina (Vorname), weiblicher Vorname

Tamina ist der Ringname folgender Person:
 Sarona Snuka-Polamalu (* 1978), siehe Tamina (Wrestlerin)

 steht weiter für

 Tahmine, persischer weiblicher Vorname und eine Gestalt aus der persischen Mythologie
 Taminatal, Hochtal in den Ostschweizer Alpen